Mimumesa är ett släkte av steklar som beskrevs av Malloch 1933. Mimumesa ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Mimumesa